Барбарис Зибольда () — кустарник, вид рода  семейства .

Очень декоративен окраской листьев и плодами.

В природе ареал вида охватывает Японию.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 1,5—2 м. Побеги двуребристые, красно-бурые.

Листья продолговато-обратнояйцевидные, острые или тупые, длиной до 6 см, ресничато-пильчатые, ярко-зелёные, при распускании пурпурные, осенью тёмно-красно-фиолетовые. Колючки трёхраздельные, жёлтые, длиной до 1 см.

Цветки бледно-жёлтые, собраны по 3—6 в малоцветковые пучки.

Ягоды шаровидные, диаметром 5—6 мм, ярко-красные, всю зиму остающиеся на кусте. В 1 кг 8,3 тыс. плодов, или 86,7 тыс. семян; 1 тыс. семян весит 9,6—13,6 г .

Таксономия 
Вид Барбарис Зибольда входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей